Bretocino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bretocino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Bretocino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar